Фурнерон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фурнерон, Бенуа (1802—1867) — французский инженер и депутат.
 Фурнерон, Валери — французский политик, депутат Национального собрания, член Социалистической партии Франции, бывший мэр Руана.